аббревиатура
 PMR () — европейская безлицензионная система подвижной радиосвязи.
 PMR () — технология перпендикулярной магнитной записи на жестких дисках.